Leonardo Rocha  (Juiz de Fora, 10 de julho de 1997) é um ator, cantor, bailarino e cineasta brasileiro, que faz trabalhos artísticos como ator na Rede Globo. Desde os 5 anos de idade, Leonardo atua em vários musicais, programas e telenovela.

Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, passou a infância e adolescência se dividindo entre sua cidade natal e a capital fluminense fazendo inúmeros trabalhos na TV. Após sua maioridade se mudou para o Rio de Janeiro para estudar Cinema. 

Além de ser formado em Cinema, Leonardo atualmente se dedica às grandes produções de musicais da Broadway e produções audiovisuais em São Paulo, onde reside atualmente.

Trabalhos na TV

Musicais

Outros (Web Série)

Ligações externas 

Naturais de Juiz de Fora
Atores de Minas Gerais